LaBeach ist der Familienname folgender Personen:

 Byron LaBeach (1930–2021), jamaikanischer Sprinter
 Lloyd LaBeach (1922–1999), panamaischer Sprinter
 Samuel LaBeach (* 1924), panamaischer Sprinter